Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e André Ghem che hanno battuto in finale James Auckland e Jamie Delgado 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 James Auckland /  Jamie Delgado (finale)
 Tomas Behrend /  André Ghem (Campioni)

 Jean-Claude Scherrer /  Lovro Zovko (primo turno)
 Rik De Voest /  Amer Delić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2007